

Geografie

Verenigd Koninkrijk
 Yarmouth (Wight), een plaats op het eiland Wight
 Yarmouth Castle (gebouw), een verdedigingswerk in de haven van Yarmouth (Isle of Wight)
 Great Yarmouth (Engeland), een plaats aan de Noordzeekust in Norfolk, Engeland
 Great Yarmouth (district), een district van Norfolk

Verenigde Staten
 Yarmouth (Iowa)
 Yarmouth (Maine)
 Yarmouth (Massachusetts)

Canada
 Yarmouth (Nova Scotia)
 Yarmouth County

Overig
 HMS Yarmouth, een benaming voor zes Britse marineschepen
 Yarmouth Castle (schip, 1927), een stoomschip dat in 1965 uitbrandde